Charles McColl Portis (1933-), écrivain américain.
 Ewan MacColl (1915-1989), chanteur britannique.
 Iain McColl (1954-2013), acteur écossais.
 Ian McColl (1927-2008), footballeur écossais.
 James McColl (1844-1929), homme politique australien.
 Jimmy McColl (1892-1978), footballeur écossais.
 Kirsty McColl (1959-2000), chanteuse anglaise.
 Robert Smyth McColl (1876-1959), footballeur écossais.
 Sean McColl (1987-), grimpeur canadien.

Homonymie de patronyme

en:McColl (surname)